Dihydroxyaceton (DHA), een bruiningsproduct
 Docosahexaeenzuur (DHA), een omega-3 vetzuur
 Dehydroxyascorbinezuur, een derivaat van vitamine C
 de Havilland Australia, een dochteronderneming van de Britse vliegtuigbouwer
 Dhahran International Airport
 DHA, een Indiase muzieknoot